Mais FM foi uma emissora de rádio brasileira sediada em São Gonçalo do Amarante, localizada na Região Metropolitana. Operava no dial FM, na frequência de 94,3 MHz, sendo pertencente a TS Eventos, do empresário Tuta Sancho, com a concessão de propriedade do Sistema Ceará Agora de Comunicação.

Ligações externas 
 
 

Estações de rádio fundadas em 2014
Redes de rádio do Brasil